Rebocho, właśc. Pedro Miguel Braga Rebocho (ur. 23 stycznia 1995 w Évorze) – portugalski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w polskim klubie Lech Poznań.

Kariera klubowa 
Wychowanek Juventude Évora i SL Benfica, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak SL Benfica B. W 2016 roku podpisał kontrakt na Moreirense FC. 20 czerwca 2017 roku podpisał 3-letni kontrakt z pierwszoligowym En Avant Guingamp.

23 sierpnia przeszedł do Lecha Poznań na zasadzie definitywnego transferu.

Statystyki kariery klubowej 

 Stan na 18 maja 2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Portugalscy piłkarze
Piłkarze SL Benfica
Piłkarze Moreirense FC
Piłkarze En Avant Guingamp
Piłkarze Beşiktaşu JK
Piłkarze Lecha Poznań
Urodzeni w 1995
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017
Ludzie urodzeni w Évorze